Expression (gesprochen: [], aus lat.  für „[der] Ausdruck“) bedeutet:

 Realisieren der Information, die in der DNA eines Gens gespeichert ist, siehe Genexpression
 Zellfreie Genexpression
 Verfahren zur Gewinnung von ätherischen Ölen
 ein Intonationsmittel bei Orgelpfeifen

Expression (gesprochen: [], aus engl.  für „[der] Ausdruck“) bedeutet:

 ein Kurzwort für Microsoft Expression
 der Name einer bekannten Breakdance-Crew aus Südkorea, Gewinner des Battle of the Year 2002
 die neue (ab 2012), sich von den Stylus-Modellen abhebende Bezeichnung für die Kompaktdruckerserien des Herstellers Epson 

Expressions [] ist ein Kurzwort für:

 Multidimensional Expressions
 Perl Compatible Regular Expressions

Siehe auch:

 Ausdruck
 Expressionismus